Биккенбах:

 Биккенбах — коммуна в Германии, в земле Гессен
 Биккенбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц